The Dove – film del 1927 diretto da Roland West
 De Düva: The Dove – film del 1968 diretto da George Coe e Anthony Lover
 Il ragazzo del mare (The Dove) – film del 1974 diretto da Charles Jarrott